Бигуден — традиционный женский головной убор в одноименной исторической области Бретани.
 Земля Бигуден — историческая область в Бретани, названная по традиционному женскому головному убору.